Dinton – miejscowość w hrabstwie Buckinghamshire (Anglia)
 Dinton – miejscowość w hrabstwie Wiltshire (Anglia)